Римска патријаршија може бити:

 првобитна правоверна Римска патријаршија, из времена ранохришћанске пентархије
 потоња Римска католичка патријаршија, односно Латинска католичка црква након Великог раскола (1054)

Види још 
 Римска црква (вишезначна одредница)
 Римски епископ (вишезначна одредница)
 Римска епископија (вишезначна одредница)
 Римска дијецеза (вишезначна одредница)
 Латинска црква (вишезначна одредница)